Broby (Denemarken), een plaats in Denemarken
 Broby (Zweden), een plaats in Zweden

Zie ook:
 Broby Overdrev, een plaats in Denemarken